Droga ekspresowa S12 – planowana droga Piotrków Tryb. – Dorohusk
 Warszawska Grupa Wysokościowa s12 – warszawskie stowarzyszenie; Organizacja Pożytku Publicznego
 S12 – system central telefonicznych